Nieuw Rechts (politieke partij)
Nicotinamideriboside, een chemische stof.
de Engelse term National River, een rivier met de status van een nationaal park in de Verenigde Staten.

Nr of nr kan verwijzen naar:
Nummer, een (specifiek) getal ten behoeve van het duiden van een positie binnen een rangorde